O Prémio Dobloug (, ) é um prémio de literatura concedido à ficção e à investigação literária da Suécia e da Noruega. O prémio é uma homenagem do empresário e filantropo norueguês Birger Dobloug (1881 – 1944), nos termos do seu testamento. O montante do prémio é 4 * 150.000 coroas suecas (2011). O Prémio Dobloug é concedido anualmente pela Academia Sueca

Vencedores do Prémio

Referências

Notas

Literatura da Noruega
Prémios literários da Suécia‎